Огоновский — фамилия. Известные носители:

 Огоновский, Александр Михайлович (1848—1891) — юрист, политический и общественный деятель.
 Огоновский, Емельян Михайлович (1833—1894) — писатель, общественный деятель, учёный-филолог.
 Огоновский, Любомир Петрович (1891—1955) — украинский военачальник, участник битвы за Львов в 1918 году.